Zhifeng (kinesiska: 智凤, 智凤镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 77 kilometer väster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhifeng är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Longshui,  km söder om Zhifeng. Omgivningarna runt Zhifeng är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina